es un nombre propio masculino japonés, cuyos dos kanji leídos independientemente significan hierro (鉄) y hombre (男). Puede hacer referencia a:

 Personas
 Tetsuo Hara, mangaka.
 Tetsuo Kagawa, astrónomo.
 Tetsuo Komura, seiyū.
 Tetsuo Kutsukake, político.
 Tetsuo Shinohara, director de cine.
 Tetsuo Sakurai, músico de Jazz.
 Personajes de ficción
 Tetsuo Kaga de Hikaru no Go.
 Tetsuo Shima, de Akira.
 Películas
 Tetsuo: The Iron Man
 Tetsuo II: Body Hammer

Nombres japoneses